Restless (canção) - uma canção da banda Within Temptation
 Restless (filme) - um filme americano de Gus Van Sant, estreado em 2011. 
 Restless (álbum) - um álbum da cantora americana Sara Evans

Títulos compostos:
 Restless Knights
 Restless Records
 Restless Heart
 Restless and Wild

Desambiguação